Анима мунди ():
 
 Анима мунди (мировая душа) — единая внутренняя природа мира, мыслимая как живое существо, обладающее стремлениями, представлениями и чувствами.
 «Анима мунди» — американский короткометражный документальный фильм режиссёра Годфри Реджио.